Soest – città tedesca
 Soest – città olandese